Kallio kan syfta på:

Personer 
Kyösti Kallio (1873–1940), finländsk president och statsminister
Kalle Kallio (1899–1986), finländsk läkare
Tomi Kallio (1977–), finländsk ishockeyspelare i Frölunda Indians
Mika Kallio (1982–), finländsk roadracingförare
Toni Kallio (1978–), finländsk fotbollsspelare
Ile Kallio (1955–), finländsk gitarrist känd från bandet Hurriganes
Elin Kallio (1859–1927), finländsk gymnastiklärare
Kalervo Kallio (1909–1969), finländsk skulptör, son till Kyösti Kallio

Platser 

Berghälls distrikt – ett distrikt och en stadsdel i Helsingfors stad (fi. Kallio)
Kallio (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,65, long 24,55),  (8 ha)
Kallio (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,64, long 24,84),  (16 ha)
Isokloppa och Kallio, ö,  (14 ha)
Kallio (ö i Södra Savolax), ö,